Carraca, en música, puede hacer referencia a:

 La matraca (o «carraca»), instrumento musical de giro de la familia de los idiófonos.
 La Carraca (banda), banda musical española fundada en 1981.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de España:

 El Arsenal de la Carraca, en la provincia de Cádiz.
 El Presidio de las Cuatro Torres (o «Penal de la Carraca»), en el arsenal de la Carraca, provincia de Cádiz.

Además, puede hacer referencia a:

 La carraca (embarcación), navío de la era de los descubrimientos.
 La llave (herramienta) (también llamada «carraca» o «matraca»), herramienta con trinquete que se utiliza para aflojar o apretar con poco esfuerzo todo tipo de tornillería y tuercas.
 El freno de estacionamiento (también llamado «freno de mano») de los vehículos de motor,  llamado «carraca» en algunos pueblos de España.
 Las carracas (Coraciidae), familia taxonómica de aves coraciformes.

Enlaces externos